Casas Novas puede referirse a:

en España

provincia de La Coruña 
Casas Novas (Melide), lugar de la parroquia de Maceda, concello de Melide.
Casas Novas (Mugardos), lugar de la parroquia de Mugardos, concello de Mugardos.
Casas Novas (Vimianzo), lugar de la parroquia de Serramo, concello de Vimianzo.
Casas Novas (Zas), lugar de la parroquia de O Allo, concello de Zas.
As Casas Novas (Larín), lugar de la parroquia de Larín, concello de Arteijo.
As Casas Novas (Loureda), lugar de la parroquia de Loureda, concello de Arteijo.
As Casas Novas (Pastoriza), lugar de la parroquia de Pastoriza, concello de Arteijo.
As Casas Novas (Betanzos), lugar de la parroquia de Requián, concello de Betanzos.
As Casas Novas (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Anos, concello de Cabana de Bergantiños.
As Casas Novas (Carballo), lugar de la parroquia de Berdillo, concello de Carballo.
As Casas Novas (Cariño), lugar de la parroquia de A Pedra, concello de Cariño.
As Casas Novas (Lage), lugar de la parroquia de Soesto, concello de Lage.
As Casas Novas (Malpica de Bergantiños), lugar de la parroquia de Mens, concello de Malpica de Bergantiños.
As Casas Novas (Mugía), lugar de la parroquia de Moraime, concello de Mugía.
As Casas Novas (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Cis, concello de Oza-Cesuras.
As Casas Novas (Puenteceso), lugar de la parroquia de Tallo, concello de Puenteceso.
As Casas Novas (Rois), lugar de la parroquia de Herbogo, concello de Rois.
As Casas Novas (San Paio), lugar de la parroquia de San Paio, concello de Santiago de Compostela.
As Casas Novas (Vista Alegre), lugar de la parroquia de Vista Alegre, concello de Santiago de Compostela.
As Casas Novas (Santiso), lugar de la parroquia de Santaia de Rairiz, concello de Santiso.
As Casas Novas (Tordoya), lugar de la parroquia de Anxeriz, concello de Tordoya.
As Casas Novas (Touro), lugar de la parroquia de Loxo, concello de Touro.
As Casas Novas (Valdoviño), lugar de la parroquia de Valdoviño, concello de Valdoviño.
As Casas Novas (Vilasantar), lugar de la parroquia de Présaras, concello de Vilasantar.

provincia de Lugo 
Casas Novas (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Valverde, concello de Monforte de Lemos.
As Casas Novas (Dumpín), lugar de la parroquia de Dumpín, concello de Castro de Rey.
As Casas Novas (Santa Locaia), lugar de la parroquia de Santa Locaia, concello de Castro de Rey.
As Casas Novas (Cervo), lugar de la parroquia de Cervo, concello de Cervo.
As Casas Novas (Chantada), lugar de la parroquia de Brigos, concello de Chantada.
As Casas Novas (Cospeito), lugar de la parroquia de Xustás, concello de Cospeito.
As Casas Novas (Guitiriz), lugar de la parroquia de Pígara, concello de Guitiriz.
As Casas Novas (Lugo), lugar de la parroquia de Piúgos, concello de Lugo.
As Casas Novas (Meira), lugar de la parroquia de Meira, concello de Meira.
As Casas Novas (Monterroso), lugar de la parroquia de Ligonde, concello de Monterroso.
As Casas Novas (Pastoriza), lugar de la parroquia de Saldanxe, concello de Pastoriza.
As Casas Novas (Fiz de Rozas), lugar de la parroquia de Fiz de Rozas, concello de Puertomarín.
As Casas Novas (Recelle), lugar de la parroquia de Recelle, concello de Puertomarín.
As Casas Novas (Ribadeo), lugar de la parroquia de Ove, concello de Ribadeo.
As Casas Novas (Saviñao), lugar de la parroquia de Ousende, concello de Saviñao.
As Casas Novas (Alba), lugar de la parroquia de Alba, concello de Villalba.
As Casas Novas (Goiriz), lugar de la parroquia de Goiriz, concello de Villalba.
As Casas Novas (Insua), lugar de la parroquia de Insua, concello de Villalba.
As Casas Novas (Oleiros), lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Villalba.
As Casas Novas (Soexo), lugar de la parroquia de Soexo, concello de Villalba.
As Casas Novas (Burgás), lugar de la parroquia de Burgás, concello de Germade.
As Casas Novas (Lousada), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Germade.
As Casas Novas (Xermade), lugar de la parroquia de Xermade, concello de Germade.

provincia de Orense 
As Casas Novas (Allariz), lugar de la parroquia de Os Espiñeiros, concello de Allariz.
As Casas Novas (San Amaro), lugar de la parroquia de Navío, concello de San Amaro.
As Casas Novas (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de Armariz, concello de Junquera de Ambía.

provincia de Pontevedra 
Casas Novas (Cambados), lugar de la parroquia de Vilariño, concello de Cambados.
Casas Novas (Pontevedra), lugar de la parroquia de Mourente, concello de Pontevedra.
Casas Novas (Tuy), lugar de la parroquia de Randufe, concello de Tuy.
As Casas Novas (A Baíña), lugar de la parroquia de A Baíña, concello de Golada.
As Casas Novas (San Paio de Bais), lugar de la parroquia de San Paio de Bais, concello de Golada.
As Casas Novas (Lalín), lugar de la parroquia de Goiás, concello de Lalín.

en Portugal 
 Casas Novas (São Martinho do Bispo), localidad pertencente a la antigua freguesia de São Martinho do Bispo, Coimbra.
 Casas Novas (Sintra), localidad de la freguesia de Colares, Sintra.